Полови́ца — река на Украине, правый приток Днепра в центре города Днепр, который протекал через одноимённую слободу Половица.

Начинается в Аптекарской балке возле улицы Криворожской на границе Новокодацкого и Чечеловского районов города Днепр, течет по балке на север до проспекта Пушкина, где входит в коллектор и течёт проложенным в 1884 году руслом под автовокзалом Днепра и бывшим Днепропетровским комбайновым заводом до стана 550 Днепровского металлургического завода и Заводской набережной, где впадает в реку Днепр.

В связи со строительством Екатерининской железной дороги и железнодорожного вокзала русло реки было развёрнуто в северо-западном направлении.

Старое русло Половицы вытекало от озёрной низины, где сейчас Озёрный базар. Далее река протекала через сад есаула Лазаря Глобы (ныне парк Глобы), где сегодня существует ставок. Далее через улицу Андрея Фабра спускалась до проспекта Яворницкого и шла через канаву его непарной стороной до улицы Воскресенской (раньше называлась Проточной улицей), где к ней добавлялся приток с Кленового байрака. За полквартала от улицы Короленко встречалась с речкой Жабокрячь, которая течёт через Долгую (екатеринославское название — Жандармская, советское название — Красноповстанческая) балку и поворачивала налево через проспект. Переходила с запада на восток Воскресенскую улицу возле Английского клуба и через улицу Плеханова с юга на север и впадала в Днепр. Недалеко от её устья в Днепр впадал поток, вытекающий от озёрной низины между современными ЖД вокзалом и Озёрным базаром, который протекал от улицы Пастера слева от парных номеров проспекта Яворницкого, уклоняясь влево к Днепру от улицы Столярова.

Свидетельства Дмитрия Яворницкого 
«Река Половица начиналась по-теперешнему от Озёрного базара, сначала одним желобом, шла через проспект, где теперь канава, потом, постепенно уклоняясь влево, соединялась с другим желобом, который вытекал из Жандармской балки, далее шла уже одним желобом, возле версты длиной, параллельно Днепру, разделяя собой довольно значимый полуостров и наконец сходилась с Днепром, саженей на 500—550, не доходя до Монастырского, теперь Богомоловского острова.»

Другие реки, имевшие название Половица 
Также иногда название Половица переносят на её притоки — речку Жабокрячь и поток, который вытекал из Кленового байрака. Как свидетельствует Михаил Шатров, «три степные балки выходили с юга в черте города. В средней Рыбаковской, названной так по имени владельца наибольшего из расположенных в неглубокой долине кирпичных заводов, — спокойный характер. Практически остановилась она возле тогдашней южной границы Екатеринослава, опёршись двумя круговыми дорогами на окраины Полева (проспект Александра Поля) и Ульяновскую улицы. Только узкая глубокая канава, почти пересохлое русло степной речки, которая когда-то тут протекала, — по некоторым догадкам это и была та речка Половица, которая дала когда-то название тутошней слободе, — извивалась далее городскими кварталами, пересекала улицу Базарную (ныне князя Святослава Храброго), Казачью (ныне Староказацкая), проспект (Яворницкого) и выше Проточной (ныне Воскресенская) впадала в Днепр. Вела себя эта канава тихо, почти не подавая признаков жизни, зато в дни бурных летних ливней показывала свой коварный характер: становилась стремительной рекой, выходила из берегов и приносила немало бедствий жителям окружающих домов.»В свою очередь авторы книжки «Днепропетровщина. Природа и экономика» пишут про то, что «через Красноповстанческую балку протекала одна из исчезнувших рек — Половица», что не совсем соответствует действительности, поскольку Жабокрячь является практически единственным водоёмом бассейна Половиц, который сохранился по всему течению.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Днепра
Реки Днепропетровской области